

Lokalizacje 
 Chełmce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Kruszwica 
 Chełmce – wieś w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy 
 Chełmce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn 
 Chełmce – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Opatówek
 Chełmce – jedna ze stacji kolejowych na magistrali węglowej w Morgach (powiat inowrocławski)
 SLR Chełmce – betonowa wieża RTV o wysokości 74 metrów zlokalizowana we wsi Chełmce około 9 km na południowy wschód od centrum Kalisza

Zobacz też 
 Chełmce (gmina)